Влади́мир Васи́льевич Козло́в:
 Козлов, Владимир Васильевич (1923—2014) — Герой Советского Союза.
 Козлов, Владимир Васильевич (род. 1957) — российский психолог.